«I Still Haven't Found What I'm Looking For» — пісня ірландського рок-гурту U2. Це другий сингл з їхнього альбому The Joshua Tree.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки

Бібліографія 

 
 
 
 

Сингли 1987
Пісні U2
Пісні, які ввійшли у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone»
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100